Olympisch Stadion kan syfta på:

Olympisch Stadion (Antwerpen) – huvudarena till olympiska sommarspelen 1920 i Antwerpen
Olympisch Stadion (Amsterdam) – byggd inför de olympiska sommarspelen i Amsterdam 1928